De architectura, est le traité d'architecture en latin de Vitruve, écrit vers -15, et dédié à l’empereur Auguste.
 De l'architecture, traité de 1991 écrit par Kim Jong-il, sur l'architecture en Corée du Nord.